Асте́ник (от греч. asthenikos — слабосильный, болезненный) — человек обладающий типом строения тела, для которого характерны высокий рост, худощавость, длинная шея, продольно вытянутый череп, узкое резко очерченное лицо.

Немецкий учёный Эрнст Кречмер опубликовал в 1921 году работу, в которой связывал астенический тип с определёнными чертами темперамента и характера: повышенной чувствительностью и одновременно холодностью, нервностью и угловатостью движений, необщительностью, склонностью к «уходу в себя». Современная наука подобную связь отрицает.

 Астеник — человек с астеническим типом телосложения.
 Астеник — человек, страдающий от астении.
 Астеник — человек с астеническим расстройством личности.

Примечания 

Психология
Психология личности
Физиология